

События 
 661—664 — Приор монастыря в Мелроузе (Шотландия) св. Кутберт (ок.630-687).
 661—665 — Аббат монастыря в Рипоне св. Уилфрид (634—709/10).
 Январь — Убийство четвёртого праведного халифа, Али. Шестимесячный халифат его сына Хасана. Приход к власти первого омейядского халифа, Муавии.
 Али убит в Куфе хариджитом. Арабская знать Сирии и Египта провозглашает халифом Муавию.
 661—750 — Династия Омейядов в Арабском халифате. Перенесение столицы в Дамаск.
 661—680 — Халиф Муавия I. Переносит столицу в Дамаск. Строительство флота в сирийских портах.
 661—680 — Король Силлы Мунму-ван.

Родились 
 Муавийа II

Скончались 
 Кааб бен-Зогейр (Кааб бен Зогейр) — арабский поэт
 Али ибн Абу Талиб

См. также